PSA peut faire référence à :

Économie et entreprises 
 Groupe PSA, groupe automobile français, propriétaire des marques automobiles Peugeot, Citroën, DS, Opel et Vauxhall.
 Pacific Southwest Airlines, ancienne compagnie aérienne américaine créée en  qui a fusionné en  avec US Airways.
 Port of Singapore Authority (PSA International), autorité portuaire de Singapour, opérateur portuaire international.
 Portugal Space Agency, agence spatiale portugaise créée en 2019 et succédant à la Compagnie spatiale portugaise.
 Philippine Statistics Authority, autorité nationale de statistiques des Philippines.

Partis politiques 
 Parti socialiste authentique, parti politique sénégalais.
 Parti socialiste autonome, (-) parti politique en France, issue d'une scission de la SFIO.
 Parti socialiste autonome, (-) parti politique du canton de Tessin en Suisse, issu d'une scission du Parti socialiste du Tessin.
 Parti socialiste autonome du Jura Sud, parti politique autonomiste du Canton de Berne en Suisse.
 Parti socialiste d'Albanie (Partia Socialiste e Shqipërisë, PSSH) parti politique en Albanie.
 Parti socialiste argentin, parti politique en Argentine.
 Parti solidaire africain, parti politique de 1959 à 1965 en République démocratique du Congo.

Organisations syndicales, sociales ou professionnelles 
 Pour un syndicalisme autogestionnaire, syndicat étudiant des années 1980.
 Professional Squash Association, organisation professionnelle du squash masculin dans le monde.
 Protection suisse des animaux, organisation suisse de protection des animaux.

Associations 
 Pacific Sociological Association, l'association des sociologues du Pacifique, association de sociologues dans la zone Pacifique.
 Photographic Society of America, association américaine pour promotion de la photographie.

Biologie humaine et animale 
 Prostate specific antigen, antigène prostatique spécifique, protéine fabriquée par la prostate, utilisé en dosage sanguin pour le dépistage du cancer de la prostate.
 Pseudomonas syringae pv actinidiae, agent pathogène du chancre bactérien du kiwi.

Technologies 
 Pressure Swing Adsorption, technique de traitement des gaz.
 :en:Pressure-sensitive adhesive, adhésif sensible à la pression (ASP), type de colle.

Informatique 
 Persistent Staging Area en SAP Business Information Warehouse, en solution ingénierie décisionnelle.
 Projected Service Availability en ITIL, en informatique.
 :en:Professional Services Automation, progiciel, orienté processus, de gestion des livraisons de services et de projets.

Autres 
 .
 Piscis Austrinus, Piscis Austrini, (PsA), Poisson austral, abréviation latine et son génitif de la constellation du poisson austral.
 Philippe Saint-André, ancien international français de rugby à XV et sélectionneur de l'équipe de France de rugby à XV de 2011 à 2015.
Production Sharing Agreements, type de contrat d'exploitation de gisement - notamment de pétrole - répartissant les profits entre les compagnies étrangères et l'État propriétaire du gisement. Ils garantissent les termes de l'accord contre tout changement de régime social et réforme arbitraire du pays hôte, et sont ainsi des gages de sécurité pour les compagnies. Ils sont fréquemment employés dans les pays en voie de développement.
 Plan de Servitudes Aéronautiques : document à long terme, destiné à assurer la protection de l’aérodrome dans son extension maximale. Il s’agit d’un document opposable aux tiers qui fait l’objet d’une enquête publique de droit commun. Le PSA définit une servitude non altius tollendi autour de l’aérodrome, en vue d’empêcher l’érection d’obstacles gênants et de permettre la suppression de ceux qui existent, afin de préserver la sécurité de la circulation aérienne aux abords immédiats de l’aérodrome.

Homonymie d'acronyme